Merlin er en troldmand i Kong Arthur-legenden.

Merlin kan også henvise til følgende:

I erhvervslivet 
 Merlin A/S – butikskæde der forhandler elektronik.
 Merlin Entertainments- en samling af forlystelsesparker og organisationer

Film og Tv 
 Merlin (tv-serie) – en engelsk tv-serie
 Merlin (film), en 1998 miniserie med Sam Neill
 Merlin: The Quest Begins, en 1998 tv-film med Jason Connery
 Merlin (opera) af Isaac Albéniz

Fiktive karakterer 
 Merlin - Disney-figur i Sværdet i stenen
 Myrddin Wyllt også kendt som Merlin Sylvestris, en skjald og profet i keltisk mytologi.
 Merlin - en figur i Shrek den Tredje

Andet 
 AW-101 Merlin – en mellemstor alsidig helikopter.
 Rolls-Royce Merlin - en berømt flymotor fra 2. Verdenskrig.